KHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khark (Iran)
 khk – codice ISO 639-3 della lingua mongola halh